Billy Thompson puede referirse a:

Billy Thompson, 1963, jugador de baloncesto estadounidense .
Billy Thompson, 1968, jugador de fútbol estadounidense.

Wikipedia:Desambiguación